Municipio de Eagle puede hacer referencia a:

 Municipio de Eagle (condado de Barber, Kansas)
 Municipio de Eagle (condado de Black Hawk, Iowa)
 Municipio de Eagle (condado de Boone, Indiana)
 Municipio de Eagle (condado de Bradley, Arkansas)
 Municipio de Eagle (condado de Brown, Ohio)
 Municipio de Eagle (condado de Brule, Dakota del Sur)
 Municipio de Eagle (Minnesota)
 Municipio de Eagle (Míchigan)
 Municipio de Eagle (condado de Faulkner, Arkansas)
 Municipio de Eagle (condado de Hancock, Ohio)
 Municipio de Eagle (condado de Kingman, Kansas)
 Municipio de Eagle (condado de Kossuth, Iowa)
 Municipio de Eagle (condado de LaSalle, Illinois)
 Municipio de Eagle (condado de Lonoke, Arkansas)
 Municipio de Eagle (condado de Macon, Misuri)
 Municipio de Eagle (condado de Meade, Dakota del Sur)
 Municipio de Eagle (condado de Pike, Arkansas)
 Municipio de Eagle (condado de Polk, Arkansas)
 Municipio de Eagle (condado de Sedgwick, Kansas)
 Municipio de Eagle (condado de Sioux, Iowa)
 Municipio de Eagle (condado de Vinton, Ohio)
 Municipio de Eagle (Dakota del Norte)